Маро́ль-ан-Бри () — название нескольких коммун во Франции:

 Мароль-ан-Бри — в департаменте Сена и Марна.
 Мароль-ан-Бри — в департаменте Валь-де-Марн.